Референдумы о независимости Автономной области Каталония — серия консультативных неофициальных местных референдумов в 2009 и 2010 гг., на которые выносился вопрос о создании независимой от Испании Каталонии.

Первый референдум («Референдум 13-S») состоялся 13 сентября 2009 г. в муниципалитете Ареньш-да-Мун, комарке (районе) Маресме Автономной области Каталония. Вторая волна («Референдум 13-D») началась 12 декабря 2009 г. (было проведено голосование в одном из маленьких муниципалитетов Каталонии Сан-Жауме-де-Фрунтанья) и продолжилась на следующий день, 13 декабря 2009 г., в 166 муниципалитетах по всей автономии, в ней приняли участие 200 тыс. человек, что составляет примерно 30 % численности избирателей. Третья («Референдум 28-F») и четвёртая («Референдум 25-A») волны голосования прошли 28 февраля 2010 г. (в муниципалитетах Алп, Бреза, Усталрик, Бидрерас, Паламос, Линас-дель-Вальес, Калдас-да-Монбуи, Сан-Фелиу-де-Кузинас, Сант-Кирзе-дель-Вальес, Бегес, Молинс-де-Рей, Монблан, Вендрель и Аграмун), 24 апреля (в муниципалитете Аспаррагера) и 25 апреля (в средних и крупных городах Балагер, Сал, Саррия-да-Те, Жироне, Сабадель, Манрези, Ла-де-Уржель и в столице Каталонии Барселоне

Одной из особенностей референдумов стало разрешение голосовать иммигрантам, негражданам Испании, постоянно проживающим на территории Каталонии. Это разрешение было позитивно оценено общинами иммигрантов, которые в своих воззваниях отметили высокую степень интеграции иностранцев в каталонское общество.

Контекст 
Одной из главных причин проведения референдумов стало затягивание Конституционным судом Испании окончательного подтверждения Устава Автономной области Каталония от 2006 г., который определял новые автономные полномочия области, включая определение каталонцев как отдельной нации. После утверждения текста Устава парламентами Каталонии и Испании, по требованию оппозиционной Народной партии Испании Конституционным судом страны текст Устава был взят к изучению и принятию окончательного решения. Рассмотрение продолжается уже три года, что вызывает все возрастающее недовольство в каталонском обществе.

Юридические аспекты референдумов в Испании 
Статья 92 испанской конституции 1978 г. определяет консультативный референдум «политическим решением особого значения». Решение о его проведении принимается центральным правительством и Конгрессом депутатов (нижней палатой парламента Испании — Генеральными кортесами).

Статья 2 Конституции говорит о «неразрывном единстве испанской нации, соборной и неделимой родине для всех испанцев». Это означает, что независимость любой автономной области должна быть отражена как изменение в конституции Испании. В соответствии с статьей 168 такие конституционные изменения требуют:
 голосования двумя третями Генеральных кортесов,
 роспуска нижней палаты парламента Испании,
 повторных выборов и подтверждения предварительного решения двумя третями депутатов нового состава Генеральных кортесов,
 решении всенародного референдума.

Консультативный референдум 13 сентября 2009 

Первый в истории каталонских стран местный референдум о независимости Автономной области Каталония (Испания) был проведен 13 сентября 2009 г. (поэтому часто употребляется сокращенное название «Референдум 13-S») в городке Ареньш-да-Мун.

В консультативном референдуме участвовали только жители муниципалитета. Вопросы были сформулированы следующим образом:

Инициатором проведения консультативного референдума стало «Движение муниципалитета Ареньш-да-Мун за самоопределение» ( или сокращенно MAPA).

В первом референдуме приняли участие 41 % зарегистрированных избирателей, из которых 96,2 % поддержали создание независимого каталонского государства. Результаты голосования приведены ниже.

Реакция общественности на результаты консультативного референдума в муниципалитете Ареньш-да-Мун

В Каталонии 
«Республиканские левые Каталонии» заявили о том, что будут инициировать такого рода референдумы на территории других муниципалитетов.

«Конвергенция и Союз» заявила, что не будет инициировать таких референдумов, но будет учитывать их результаты. Отдельные представители этой партии заявили о том, что инициирование таких референдумов необходимо.

Партия «Инициатива за Каталонией — Зеленые» заняла позицию, похожую на решение «Конвергенции и Союза».

«Социалистическая партия Каталонии» отметила, что этот и подобные референдумы осложнят защиту действующего Устава Каталонии, его будут пытаться подвергнуть ревизии.

Министр обороны Испании Карме Чакон (), говоря о референдуме, сравнила борцов за независимость Каталонии с фашистами, что вызвало возмущение «Республиканской левой Каталонии».

«Народная партия Испании» заявила, что «Ареньш-да-Мун не представляет собой настоящую Каталонию».

Председатель партия «Граждане — Гражданская партия» Албери Рибера заявил, что «референдум является надругательством над всеми правилами демократии».

Паскуаль Марагаль, бывший президент Женералитета Каталонии, охарактеризовал референдум как «праздник [каталонских] националистов».

На 3 октября 2009 г. под эгидой общественного движения «Решаем» () назначена встреча мэров городов Автономной области Каталония. Из 940 муниципалитетов представители 195 уже подписали манифест, по меньшей мере 60 хотят провести такой референдум в ближайшем будущем.

17 сентября решение о проведении референдума в ближайшем будущем принято мэрией Берги ".

Председатель аргентинского землячества в Каталонии Диего Аркос поддержал референдумы по самоопределению, поскольку «Королевство Испания со своими иммиграционными законами» дискриминирует иностранцев, постоянно проживающих на территории Испании, и заставляет их поддерживать независимость Каталонии. Было заявлено, что будут поддерживаться и другие инициативы и отмечено, что аргентинцы приехали «из республики, достигшей независимости от Испании» и что «аргентинцы [помнят об этом] на генетическом уровне» ".

В Испании 
Премьер-министр Сапатеро не дал четкого характеристики референдума. Лидер оппозиции Мариано Рахой () призвал принять решительные меры по референдуму.

Вице-секретарь по коммуникациям «Народной партии Испании» Гонсалес Понс () отметил, что центральное правительство не защищает тех каталонцев, которые «не являются националистами и каталонистами».

Эсперанса Агирре (), президент Автономной области Мадрид, назвала референдум «слабоумием» и «безумием», объяснив это тем, что результат 96 % «за» напоминает выборы в тоталитарных странах.

Баскские националистические партии выразили заинтересованность в референдуме, а также в том, чтобы провести такие мероприятия в Стране Басков.

Консультативные референдумы 12 и 13 декабря 2009 
Одним из нововведений во время второй волны референдумов стало изменение отношения Генеральной государственной адвокатуры Испании к возможности выделения помещений мэрий для проведений референдумов (была произведена оценка таких решений в трех муниципалитетах — Сан-Пера-да-Туральо, Тиана и Сан-Жауме-де-Фрунтанья). Во время референдума в Ареньш-да-Мун политическая поддержка мэрии муниципалитета была упразднена, а также было запрещено использовать помещения мэрии для организации голосования.

Одним из самых известных лиц, принявших участие в агитации за проведение референдума, стал Хуан Лапорта, действующий президент футбольного клуба «Барселона» (он, в частности, принял участие в агитационной кампании «Осона решает» () в городе Бык 11 декабря 2009 г.).

Агитационная кампания второй волны референдума началась 27 ноября презентацией в Перпиньяне. 29 ноября такая презентация прошла в барселонском «Форуме» в присутствии 3 500 человек.

Несколько политических партий решили поддержать референдум (в частности «Республиканские левые Каталонии» и «Конвергенция и Союз»). Партия «Граждане — Гражданская партия», как и в случае с референдумом в Ареньш-да-Мун, выступила против: она пыталась устроить демонстрацию в Барселоне 13 декабря, однако её проведение не было разрешено правительством Каталонии.

Вторая волна референдума прошла в 167 муниципалитетах. В этих муниципалитетах проживает 700 024 избирателей. Проведение референдума обеспечили 15 тыс. волонтеров.

Организаторы референдумов 
Координацию проведения референдумов взяли на себя не политические партии, а общественные общенациональные и местные организации и отдельные известные личности.

Крупнейшими привлеченными к этому организациями стали:
 Платформа за право выбора ()
 Платформа Суверенность и Прогресс ()
 Каталония — Свободное государство ()
 Инициатива «Десять тысяч»
 Решаем! ()
 Суверенность и Право ()

Члены этих организаций принимают участие в «Координационном совете консультативных референдумов по независимости Каталонии» ().

Результаты голосования по каждому муниципалитету

Реакция СМИ 
 На английском языке

Великобритания 
 Каталония голосует за независимость от Испании — BBC Vídeo 
 Каталония голосует за независимость от Испании — BBC 
 В Каталонии проводятся референдумы для того, чтобы ускорить получение независимости от Испании — Telegraph 
 Каталонцы участвуют в консультативном референдуме относительно своей независимости — Daily News

Соединенные Штаты Америки 
 Каталонцы участвуют в «референдуме» с независимости — New York Times
 Народ Каталонии решает вопрос своей независимости — Washington Post
 Испания: каталонские муниципалитеты голосуют за независимость — CBS News

Шотландия 
 Вирус референдумов распространяется на Барселону  — Scotsman

Австралия 
 Каталонцы голосуют на символическом референдуме по независимости — ABC Austràlia 
 Каталонцы голосуют на символическом референдуме — The Sydney Morning Herald 

 На французском языке

Бельгия 
 Символическое голосование по независимости Каталонии началось — La Libre
 Сирены независимости — Le Soir 
 Le Soir 
 Каталонцы голосуют за независимость — RTBF

Франция 
 Каталонские националисты организуют референдум — Le Monde 
 Каталонская болезнь — Le Monde 
 Каталонская нация идет к урнам для голосования — Liberation 
 Накануне подлинной независимости — Liberation 
 «Да» проигрывает на референдуме о независимости — Liberation 
 Каталония мобилизует силы в борьбе за автономию — Le Figaro 
 Каталонцы тяжелы на подъём — 20minutes
 В Каталонии призывают к независимости — Marianne2
 Мини-референдум для защиты автономии каталонцев  — Euronews
 Испания: референдум о независимости Каталонии  — Euronews
 Каталония: победное «Да» за независимость, однако с участием меньшего количества принявших участие в голосовании  — Euronews

Швейцария 
 Каталонцы принимают участие в символическом голосовании за независимость — Tribune de Genève 
 Получен утвердительный ответ каталонцев относительно независимости  — SvD

 На немецком языке

Австрия 
 Голосование о независимости каталонцев — Kleine Zeitung

Германия 
 Без юридической силы, но взрывное с политической точки зрения — Tagesschau.de (Ràdio Hamburg)

Швейцария 
 Голосование без определённой цели  — NZZ

Ссылки 
 Координирование консультативных референдумов о независимости Каталонии .
 «Я хочу проголосовать» , информационный портал о референдумах по независимости Каталонии.
 « Каталония решает» , все о референдумах по независимости Каталонии.

Примечания 

Сепаратизм
История Каталонии
Референдумы в Испании
Каталония
Движение за независимость Каталонии